Сирл, Сёрл () — английская фамилия. Известные носители:

Люди 
  (род. 1964) — южноафриканский фото- и видеохудожник.
 Сирл, Грег (род. 1972) — британский гребец.
 Сирл, Джеки (1921—1991) — американский актёр кино и телевидения.
 Сирл, Джон Роджерс (род. 1932) — американский философ.
  (род. 1969) — британский гребец.
 Сирл, Джордж Мэри (1839—1918) — американский астроном.
  (1864—1954) — британский физик.
  (род. 1989) — австралийский бейсболист.
 Сирл, Роберт (? — не позднее 1674) — английский буканир, участник Панамского похода под началом Генри Моргана.
  (1919—2015) — 4-й мэр города Миссиссога, Канада (1976—1978).
  (1920—2011) — английский художник, карикатурист и иллюстратор.
  (1874—1948) — британский бизнесмен, транспортный инженер.
  (1915—1982) — английский композитор.
  (1834—1884) — американская художница.
  (1928—2013) — новозеландский математик.

См. также 
 Сирлс
 Серле